El nombre David Holmes puede referirse a:

David Holmes, un actor de cine.
David Holmes (músico), músico irlandés y compositor de bandas sonoras.